Stoney Point ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Stoney Point (Alabama)
 Stoney Point (Tampa, Florida), Ortsteil von Tampa
 Stoney Point (Georgia)
 Stoney Point (Kentucky)
 Stoney Point (Louisiana)
 Stoney Point (Michigan)
 Stoney Point (Missouri)
 Stoney Point (Oklahoma)

in Kanada:
 Stoney Point (Ontario)

Stoney Point steht für:
 Stoney Point (Kalifornien), Felsformation im Chatsworth Park North

Siehe auch:
 Stony Point